William Vogt (1859-1918), fils de Carl Vogt, auteur pamphlétaire antimaçonnique suisse.
 William Vogt (1902-1968), écologue américain.